Landtagswahlkreis 24 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Heidenheim (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Waiblingen II (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Teltow-Fläming II (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Potsdam I (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Strausberg I (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Hochtaunus II (seit 1983)
 Wahlkreis 24 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 24 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Vorpommern-Rügen II – Stralsund III (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Nordvorpommern II (1994 bis 2011)
 Landtagswahlkreis Greifswald (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Hannover-Buchholz (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Hannover-Döhren (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Holzminden (2003)
 Landtagswahlkreis Einbeck (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Holzminden (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Oberbergischer Kreis II (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Leverkusen II – Rheinisch-Bergischer Kreis I (2000)
 Landtagswahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis III (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis II (1975)
 Landtagswahlkreis Siegkreis I (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Oberbergischer Kreis-Nord (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Trier/Schweich (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Leipzig Land 2 (seit 2014)
 Wahlkreis Leipziger Land 2 (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Kamenz (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Wittenberg (seit 2006)
 Landtagswahlkreis Zerbst (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Köthen I (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Pinneberg (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Pinneberg-Elbmarschen (2012)
 Landtagswahlkreis Steinburg-Ost (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Eutin-Nord (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Neumünster (1967 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Kiel-Nord (1954 bis 1962)
 Landtagswahlkreis Oldenburg-West (1950)
 Landtagswahlkreis Eutin-Nord (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Erfurt I (seit 1994)
 Wahlkreis Jena-Ost (1990)